La Coupe Forconi de football 1951-1952 est la 8 édition de la Coupe Forconi, une compétition à élimination directe mettant aux prises tous les clubs de football affiliés à la Ligue d'Alger de Football Association.

Calendrier

Premier tour 
Les matchs de Premier tour se sont joués le Dimanche  (Entre parenthèses la Division à laquelle appartient le club).

Deuxième tour 
Les matchs de Deuxième tour se sont joués le Dimanche .
(Entre parenthèses la Division à laquelle appartient le club)

Troisième tour 
Les matchs de Troisième tour se sont joués le Dimanche .(Entre parenthèses la Division à laquelle appartient le club).

Quatrième Tour 
Les matchs de Quatrième Tour se sont joués le Dimanche .(Entre parenthèses la Division à laquelle appartient le club)

Cinquième Tour
Les matchs de Quarts de finale se sont joués le .

Quarts de finale 
Les matchs de Quarts de finale se sont joués le Dimanche .

Demi-finales 
Les matchs de Demi-finales se sont joués le Dimanche .

Finale 

La finale a eu lieu au Stade Communal de Saint-Eugène (Saint-Eugène) (Alger), le .

Feuille de match

Sources 
 L'Écho d'Alger, années 1951.
 Alger républicain, années 1951
 La Dépêche (Algérie), années 1951

Annexes

Références 

1951-1952
Football en 1950
Football en 1951